«Grenade» () — второй сольный сингл Бруно Марса с его дебютного студийного альбома Doo-Wops & Hooligans. Он возглавил многие чарты в мире, включая Великобританию (UK Singles Chart), США (Billboard Hot 100), Австралию, Канаду, Ирландию, Новую Зеландию, Польшу и другие.
«Grenade» был номинирован на несколько премий «Грэмми» (2012), включая престижные Лучшая запись года, Песня года и Лучшее сольное поп-исполнение.

История 
Критические отзывы и рецензии были в основном положительные, отмечались сильный вокал и эмоциональная лирика песни, закрепляющие статус Бруно Марса как одного из главных открытий года. Сингл «Grenade» сравнивали с песней «Dirty Diana» Майкла Джексона и песнями Джейсона Мраза.
Другие критики утверждали, что сингл «Grenade» напоминает творчество Канье Уэста, Шакиры. Также, критики называют «Grenade» «мрачной» и «темной» песней.

Сингл «Grenade» попал на первую строчку Billboard Hot 100, в США было продано 4,4 миллиона цифровых копий. «Grenade» возглавлял чарты в Австралии, в Канаде, в Ирландии, в Новой Зеландии, а также в Великобритании и в США. Видеоклип вышел 19 ноября, в котором, Бруно Марс тащит по Лос-Анджелесу пианино.

Видеоклип 

Музыкальное видео было выпущено 19 ноября 2010 года на MTV и MTV.com. В нём Бруно Марс тащит за верёвку тяжёлое пианино, чтобы доставить его к дому любимой девушки. Вместе с инструментом он несколько раз проходит по проезжей части и мимо приставших к нему хулиганов, совершая долгий путь. Наконец, он подходит к дому девушки и видит в окне, как её обнимает другой мужчина. Он разворачивается и вместе с пианино идёт обратно. Снова проходит по проезжей части, а потом оказывается около железнодорожных путей. Там он останавливается и начинает играть на пианино. Видео заканчивается тем, как к нему приближается поезд.

Список композиций 
 Digital download
 «Grenade» — 3:42

 German CD single
 «Grenade» — 3:42
 «Just the Way You Are» (Carl Louis & Martin Danielle Classic Mix) — 5:17

 The Grenade Sessions EP
 «Grenade» — 3:42
 «Grenade» (The Hooligans Remix) — 3:30
 «Grenade» (Passion Pit Remix) — 6:10
 «Grenade» (acoustic) — 4:09
 «Grenade» (music video) — 3:40

Чарты и сертификация

Чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Примечания 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни производства Smeezingtons
Песни Бруно Марса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Нидерландов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля